ook Banjoemoedal
 Banyumudal (Buayan), is een bestuurslaag in het onderdistrict Buayan, regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Banyumudal (Moga), is een bestuurslaag in het onderdistrict Moga, regentschap Pemalang van de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Banyumudal (Sapuran), is een bestuurslaag in het onderdistrict Sapuran, regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java, Indonesië.